Кубок Греції 2021-22 — 80-й розіграш Кубка Греції. Свій дев'ятнадцятий титул здобув Панатінаїкос.

Календар

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/22 грудня 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/23 грудня 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/22 грудня 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/23 грудня 2021

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/25 січня 2022

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/26 січня 2022

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 січня/9 лютого 2022

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|20/27 квітня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21/27 квітня 2022

Фінал

Посилання 
 Грецька федерація футболу   
 Кубок Греції на soccerway 

2021—22
Греція
Греція
2021 у грецькому спорті
2022 у грецькому спорті